Eva Perón kan syfta på följande:
 Eva Perón, en argentinsk skådespelare

Geografi

Argentina 

 Puerto Iguazú, församlingshuvudort, Misiones, 
 Partido de La Plata, kommun, Buenos Aires, 
 La Plata (provinshuvudstad), Buenos Aires, 
 La Pampa, provins, 
 Cutral-Có, ort, Neuquén, 

Robotskapade Argentinaförgreningar